Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, una empresa de material ferroviari
 La Confederació Africana de Futbol, una associació internacional esportiva
 Caf, onzena lletra de l'alfabet hebreu.
 Confederació Africana de Futbol.